Desde Julho de 1879, os Estudantes da Bíblia (desde 1931, conhecidas como Testemunhas de Jeová) passaram a seguir a líderança de Charles Taze Russell e a serem assinantes da revista A Torre de Vigia de Sião (em português, actualmente conhecida por A Sentinela - Anunciando o Reino de Jeová).

Em 16 de Fevereiro de 1881, os Estudantes da Bíblia constituíram em Pittsburgo uma sociedade religiosa sem personalidade jurídica - a Sociedade Torre de Vigia de Tratados de Sião, Pensilvânia. William Henry Conley, tornou-se de facto no primeiro Presidente da Sociedade Torre de Vigia e seu sócio marioritário (com 70% do capital social da Sociedade).

Membros da Directoria de 1881 
 Presidente: William Henry Conley;
 Vice-presidente: Joseph L. Russell; 
 Secretario-tesoureiro: Charles Taze Russell.

Ao obter o seu registro legal a 13 de Dezembro de 1884, como uma sociedade religiosa sem fins lucrativos do Estado de Pensilvânia, consuma-se o rompimento entre Russell e Conley. Com o registo legal, Charles Russell assume a presidência da Sociedade. Desde 1896, passou a ser designada oficialmente por Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados de Pensilvânia. Russell, nas diversas publicações das Testemunhas de Jeová ao longo dos anos, aparece sempre como o 1.º Presidente da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados de Pensilvânia, de 1884 a 1916.

Ver também
 Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados
 Sociedade Torre de Vigia
 Testemunhas de Jeová
 Testemunhas de Jeová
 Críticas às Testemunhas de Jeová
 Posições controversas das Testemunhas de Jeová
 Testemunhas de Jeová e abuso sexual de menores

Ligações externas

Sites oficiais das Testemunhas de Jeová 
 - Site oficial das Testemunhas de Jeová
 - Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas Bíblia on-line

Outras ligações de interesse 
 - Triângulos Roxos - As vítimas esquecidas do Nazismo
 - Museu do Holocausto em Washington - Seção reservada às Testemunhas de Jeová

Testemunhas de Jeová